Nom de tres principats de l'Índia:
 Garhi (Bhaisa Kheri), thakurat a l'agència de Bhopawar.
 Garhi, thikana d'Alwar.
 Garhi (Banswara), jagir de Banswara.